Johann Gottfried Misler ist der Name folgender Personen:

* Johann Gottfried Misler (Theologe) (1679–1748), deutscher Theologe und Geistlicher
 Johann Gottfried Misler (Jurist) (1720–1789), deutscher Jurist
 Johann Gottfried Misler (Diplomat) (1758–1829), deutscher Jurist und Diplomat